Raimondo IV (950 circa – 978) – conte di Tolosa dal 972 al 978
Raimondo di Saint-Gilles (Raimondo IV di Tolosa, 1045 circa – 1105) – conte di Tolosa dal 1088 al 1105
Raimondo IV di Tripoli (... – 1199) – conte di Tripoli dal 1187 al 1189 e principe reggente di Antiochia dal 1193 al 1194
Raimondo Folch IV de Cardona (1180 circa – 1241) – visconte di Cardona dal 1227 alla morte
Raimondo Berengario IV di Barcellona (1113-1162) – conte di Barcellona, Girona, Osona e Cerdagna dal 1131 al 1162, poi principe d'Aragona e conte di Sobrarbe e Ribagorza dal 1137 al 1162
Raimondo Berengario IV di Provenza (1198-1245) – conte di Provenza, dal 1209 e conte di Forcalquier dal 1222 alla morte
Guglielmo Raimondo IV Moncada (1402 circa – 1465) – militare e politico siciliano, conte di Caltanissetta, signore di Fiume Salso, Pietra d'Amico e Motta Sant'Agata